Сукпак  — топоним в Республике Тыва Российской Федерации.

 Сукпак — местечко в Бай-Тайгинском районе. Административно входит в с. Кара-Холь.
 Сукпак — местечко в Барун-Хемчикском районе. Административно входит в с. Аянгаты.
 сумон Сукпак, он же Сукпакский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кызылском кожууне.
 Сукпак — посёлок в Кызылском кожууне. Административный центр и единственный населённый пункт Сукпакского сумона.